Niemcy:
 Puderbach – dzielnica Bad Laasphe
 Puderbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied
 Puderbach – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied